Ла Кантера има више значења:

 Ла Кантера (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кантера (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кантера (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кантера (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кантера (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кантера (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кантера (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кантера (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кантера (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кантера (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кантера (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кантера (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кантера, Ехидо Дуарте (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кантера (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кантера (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кантера (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кантера (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кантера (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кантера (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кантера (Атиталакија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кантера (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кантера (Виља де Тезонтепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кантера (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кантера (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кантера (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кантера (Атемахак де Бризуела), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кантера (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кантера (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кантера (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кантера (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кантера, Ла Кантера де лос Морено (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кантера (Санта Марија де лос Анхелес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кантера (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кантера, Лос Лимонес (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кантера, Кантера де лос Тапија (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кантера (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кантера (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кантера (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кантера, Сан Хуан де ла Консепсион (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кантера (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кантера (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кантера (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кантера (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кантера (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кантера (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кантера (Санта Марија Мистекиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кантера (Санто Доминго Јанхуитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кантера, Сан Мигел ла Кантера (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кантера (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кантера, Теватлан (Тезиутлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кантера (Тлавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кантера (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кантера (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кантера (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кантера (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кантера (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кантера (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кантера (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кантера (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кантера (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кантера (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кантера, Аналко (Чокаман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кантера (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кантера (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кантера (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кантера (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кантера, Ла Кантера де Ариба (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кантера (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кантера (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кантера (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику